Ionel Văduva – politico rumeno
 Leontina Văduva – soprano rumena